Eugeniusz Romuald Mayer (1891–1940) – kapitan intendent Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, kawaler Krzyża Niepodległości
 Eugeniusz Mayer (ur. 1898) – major intendent Wojska Polskiego, podoficer Legionów Polskich, kawaler Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych